Welcome to the Family – raccolta di vari artisti pubblicata nel 2001
 Welcome to the Family – singolo degli Avenged Sevenfold del 2010
 Welcome to the Family – serie TV del 2013 prodotta da NBC